Love & Politics (livro), um livro das poemas de Judith Malina

 Love and Politics (documentário), um filme sobre Judith Malina